Виктор Викторович Орлов (15 октября 1951, с. Калинковичи, Полесская область, Белорусская ССР, СССР — 30 августа 2008, Москва, Россия) — советский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Москва).

За свою карьеру выступал в советских командах «Шинник» Ярославль, «Спартак» Москва, «Спартак» Кострома и «Динамо» Вологда.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com

Футболисты СССР
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Динамо» Вологда